Lijst van diskjockeys op Radio Veronica (zeezender)
 Lijst van diskjockeys op Radio Veronica (publieke omroep)
 Lijst van diskjockeys op Radio Veronica (kabel)
 Lijst van diskjockeys op Radio Veronica (Talpa Radio)